27-е Игры Юго-Восточной Азии прошли с 11 по 22 декабря 2013 года в Мьянме. Столицей игр был город Нейпьидо, однако состязания по парусному спорту проходили в прибрежном Нгвезаунге (возле Бассейна), соревнования по футболу - в Мандалае и Янгоне; также в Янгоне проходили соревнования по борьбе, кэмпо, бодибилдингу, тяжёлой атлетике, стрельбе и хоккею на траве.

Виды спорта 
Организаторы не стали включать в программу Игр пляжный волейбол и спортивные танцы, так как сочли используемую в них одежду неподходящей для мьянманских женщин; также из программы были исключены теннис и гимнастика. В качестве показательного вида спорта был включён флорбол. Неоднозначную реакцию вызвало решение организаторов включить в программу такие традиционные мьянманские виды спорта, как чинлон (танцевальная игра в мяч) и ситтуйин (разновидность шахмат), с которыми практически не были знакомы участники из других стран.
 Бадминтон
 Бандо
 Баскетбол
 Бильярд и снукер
 Бодибилдинг
 Бокс
 Борьба
 Велоспорт
 Вовинам
 Водные виды спорта
 Водное поло
 Плавание
 Прыжки в воду
 Волейбол
 Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Драгонбот
 Каратэ
 Конный спорт
 Кэмпо
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Пенчак силат
 Петанк
 Пулевая стрельба
 Сепак такро
 Стрельба из лука
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Ушу
 Футбол
 Футзал
 Хоккей на траве
 Чинлон
 Шахматы

Итоги Игр

Ссылки 

 История юговосточноазиатских игр

2013